Схевенингенский вариант — система, возникающая в сицилианской защите после ходов: 
1. e2-e4 c7-c5  2. Kg1-f3 e7-e6 (или d7-d6)  3. d2-d4 c5:d4  4. Kf3:d4 Kg8-f6  5. Kb1-c3 d7-d6 (e7-e6).

Относится к полуоткрытым началам. Вариант характеризуется стеснённой, но в то же время прочной и перспективной позицией черных. Гибкая пешечная структура позволяет им удачно сдерживать активность белых фигур и готовить освобождающие продвижения в центре (e6-e5 или d6-d5) или на ферзевом фланге а7-а6 и b7-b5.

Эту систему анализировали и применяли в турнирной практике такие крупные шахматисты, как Л. Паульсен, Мароци, Ботвинник, Геллер, Ларсен, Портиш, Спасский, Корчной, Каспаров.

История возникновения 
Своё название вариант получил от голландского города Схевенинген. Считалось, что впервые вариант встретился в турнирной практике на международном турнире в Схевенингене в 1923 году в партии Мароци — Эйве. В течение последующих десяти лет он стал популярной системой защиты за черных в ответ на 1. e2-e4. Позднее было обнаружено, что данный вариант встречался в партии Чигорин — Паульсен, сыгранной в Берлине ещё в 1881 году, где белые стратегически переиграли партнёра в самом известном теперь классическом разветвлении схевенингенского варианта. Несмотря на это, за вариантом закрепилось его первоначальное название.

Трактовки 
Актуальны три трактовки варианта, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы:
 1.e4 c5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.Kd4 Kf6 5.Kc3 e6 — «Чистый схевенинген»
 1.e4 c5 2.Kf3 d6 3.d4 cd 4.Kd4 Kf6 5.Kc3 a6 6.Ce2 e6 — «Через Найдорф»
 1.e4 c5 2.Kf3 e6 3.d4 cd 4.Kd4 Kc6 5.Kc3 d6 — «Через Паульсен»

Идеи

Варианты 
 6. Cf1-e2 — Классический вариант
 6. g2-g4 — Атака Кереса
 6. g2-g3
 6. f2-f4
 6. Cc1-e3 —  Английская атака

Литература 
 
 Д’Коста Л. Сицилианская защита. Схевенинген. М, Русский шахматный дом, 2016 г. 224 с.

Схевенингенский вариант
Схевенингенский вариант